José María Salaverri
Sebastián de Yradier y Salaverri (1854-1911), un explorateur espagnol
Homonymie de patronyme